Cedrón puede referirse a:

 Cedrón de Alejandría, obispo de esta ciudad entre los años año 96 y 106, durante el gobierno del emperador Trajano;
 el Municipio de Cedron (condado de Lincoln, Kansas), Estados Unidos;
 el nombre común de la planta Aloysia citriodora, originaria de Sudamérica;
 el nombre común de la planta Melissa officinalis, más conocida como melisa o toronjil; o
 el nombre común de la planta Simaba cedron.
Con el nombre de cedrón monte se conoce también a la planta Aloysia gratissima.